Carpignanesi – abitanti di Carpignano (Grottaminarda)
Carpignanesi – abitanti di Carpignano Salentino
Carpignanesi – abitanti di Carpignano Sesia
Carpignanesi – abitanti di Cura Carpignano